Square Enix Holdings Co., Ltd. (japanska: 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス Kabushiki-gaisha Sukuwea Enikkusu Hōrudingusu) är ett japanskt företag som grundats 2003 och främst producerar TV-spel, men ligger även bakom en del datorspel och anime. Square Enix tillverkar främst RPG spel och är ett av de ledande företagen inom genren. Exempelvis så producerar Square Enix kända spel serier som Final Fantasy, Kingdom Hearts och Dragon Quest. Final Fantasy är uppe i sin femtonde del, och Dragon Quest i sin elfte.

Historia 
Square Enix bildades genom sammanslagningen av Square Co., Ltd. och Enix 1 april 2003. Trots att det officiellt var Enix som köpte upp Square så var det Square som fick den ledande rollen i det nybildade företaget. Till exempel var det Squares ordförande Yoishi Wada som blev ordförande för Square Enix.

År 2005 köpte Square Enix det japanska företaget Taito och den 22 april 2009 blev bolaget även ägare av Eidos plc, ägare av Eidos Interactive, efter ett framgångsrikt övertagande. Eidos plc gick upp i Square Enix Europe strax efteråt och alla nya spel vars föregångare publicerades av Eidos, kommer att publiceras av Square Enix eller Square Enix Europe. Tidigare utvecklade spel kommer fortfarande att publiceras av Eidos Interactive.

Spel 
{| class="wikitable sortable" style="width: 79%"
|-
! style="width:36%" | Speltitel
! style="width:20%" | Konsol
! style="width:17%" data-sort-type="date" | Släppdatum
! style="width:22%" | Utvecklare
! style="width:3%"  | 
! style="width:3%"  | 
! style="width:3%"  | 
! style="width:3%"  | 
! style="width:3%" class="unsortable" | Referens(er)
|-
| Bakusou Yankee Damashii
| Microsoft Windows
| 23 maj 2003
| Atelier Double
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Hanjuku Hero Tai 3D
| Playstation 2
| 26 juni 2003
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| All Star Pro-Wrestling III
| Playstation 2
| 7 augusti 2003
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy Crystal Chronicles
| GameCube
| 8 augusti 2003
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Sword of Mana
| Game Boy Advance
| 29 augusti 2003
| Brownie Brown
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Drakengard
| Playstation 2
| 11 september 2003
| Cavia
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Kenshin Dragon Quest: Yomigaerishi Densetsu no Ken
| Handheld TV
| 19 september 2003
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Web browser
| 1 oktober 2003
| thinkArts
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Front Mission
| Playstation
| 23 oktober 2003
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Game Boy Advance
| 14 november 2003
| Tose
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Playstation 2
| 18 november 2003
| Square Enix
|
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Front Mission 4
| Playstation 2
| 18 december 2003
| Square Enix
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Playstation 2
| 25 december 2003
| Racjin
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Playstation 2
| 25 mars 2004
| ArtePiazza / Matrix Software
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Junk Metal
| Microsoft Windows
| 12 april 2004
| Metro / BrainNavi
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Dragon Quest Characters: Torneko no Daibōken 3 Advance
| Game Boy Advance
| 24 juni 2004
| Chunsoft / Rakish
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Game Boy Advance
| 29 juli 2004
| Tose
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Game Boy Advance
| 29 juli 2004
| Tose
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Fullmetal Alchemist 2: Curse of the Crimson Elixir
| Playstation 2
| 22 september 2004
| Racjin
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| EverQuest II
| Microsoft Windows
| 8 november 2004
| Sony Online Entertainment
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Kingdom Hearts: Chain of Memories
| Game Boy Advance
| 11 november 2004
| Square Enix / Jupiter
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| {{Sort|Dragon Quest 08: Journey of the Cursed King|Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King}}
| Playstation 2
| 27 november 2004
| Level-5
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Playstation 2
| 22 december 2004
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Radiata Stories| Playstation 2
| 27 januari 2005
| tri-Ace
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Musashi: Samurai Legend| Playstation 2
| 15 mars 2005
| Square Enix
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Egg Monster Hero| Nintendo DS
| 24 mars 2005
| Neverland
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Romancing SaGa| Playstation 2
| 21 april 2005
| Square Enix
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Front Mission: Online| Playstation 2
| 12 maj 2005
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Hanjuku Hero 4: 7-Jin no Hanjuku Hero| Playstation 2
| 26 maj 2005
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Drakengard 2| Playstation 2
| 16 juni 2005
| Cavia
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Fullmetal Alchemist 3: Kami o Tsugu Shōjo| Playstation 2
| 21 juli 2005
| Racjin
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Grandia III| Playstation 2
| 4 augusti 2005
| Game Arts
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Heavy Metal Thunder| Playstation 2
| 1 september 2005
| Media.Vision
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Code Age Commanders| Playstation 2
| 13 oktober 2005
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Dragon Quest Heroes: Rocket Slime| Nintendo DS
| 1 december 2005
| Tose
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Front Mission: Online| Microsoft Windows
| 8 december 2005
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Game Boy Advance
| 15 december 2005
| Tose
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Kingdom Hearts II| Playstation 2
| 22 december 2005
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Front Mission 5: Scars of the War| Playstation 2
| 29 december 2005
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII| Playstation 2
| 26 januari 2006
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Fantasy Earth: Zero| Microsoft Windows
| 23 februari 2006
| Fenix Soft
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Children of Mana| Nintendo DS
| 2 mars 2006
| Nex Entertainment
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Valkyrie Profile: Lenneth| Playstation Portable
| 2 mars 2006
| Tose
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Playstation 2
| 16 mars 2006
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Xbox 360
| 18 april 2006
| Square Enix
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Dragon Quest: Shōnen Yangus to Fushigi no Dungeon| Playstation 2
| 20 april 2006
| Cavia
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Dragon Quest & Final Fantasy in Itadaki Street Portable| Playstation Portable
| 25 maj 2006
| Think Garage
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Valkyrie Profile 2: Silmeria| Playstation 2
| 22 juni 2006
| tri-Ace
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Nintendo DS
| 27 juli 2006
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Nintendo DS
| 24 augusti 2006
| Matrix Software
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Project Sylpheed| Xbox 360
| 28 september 2006
| Game Arts, SETA
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Game Boy Advance
| 12 oktober 2006
| Tose
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Game Boy Advance
| 30 november 2006
| Tose
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy Fables: Chocobo Tales| Nintendo DS
| 14 december 2006
| h.a.n.d.
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Dawn of Mana| Playstation 2
| 21 december 2006
| Square Enix
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Dragon Quest Monsters: Joker| Nintendo DS
| 28 december 2006
| Tose
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Heroes of Mana| Nintendo DS
| 8 mars 2007
| Brownie Brown
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| ActRaiser| Virtual Console
| 20 mars 2007
| Quintet
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Front Mission| Nintendo DS
| 22 mars 2007
| Square Enix
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Kingdom Hearts II Final Mix+| Playstation 2
| 29 mars 2007
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Concerto Gate| Microsoft Windows
| 6 april 2007
| ponsbic
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy| Playstation Portable
| 19 april 2007
| Tose
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Nintendo DS
| 26 april 2007
| Think & Feel
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy Tactics: The War of the Lions| Playstation Portable
| 10 maj 2007
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Odin Sphere| Playstation 2
| 17 maj 2007
| Vanillaware
|
|
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Dragon Quest: Monster Battle Road| Arkad
| 1 juni 2007
| Rocket Studio
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Playstation Portable
| 7 juni 2007
| Tose
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Itadaki Street DS| Nintendo DS
| 21 juni 2007
| Think Garage
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Dragon Quest Swords: The Masked Queen and the Tower of Mirrors| Wii
| 12 juli 2007
| Genius Sonority, Eighting
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| | Nintendo DS
| 27 juli 2007
| Square Enix, Jupiter
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Playstation 2
| 9 augusti 2007
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates| Nintendo DS
| 23 augusti 2007
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Crisis Core: Final Fantasy VII| Playstation Portable
| 13 september 2007
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift| Nintendo DS
| 25 oktober 2007
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Hanjuku Hero| Virtual Console
| 30 oktober 2007
| Bits Laboratory
| 
|
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | Call of Duty 4: Modern Warfare| Playstation 3
| rowspan="2" | 5 november 2007
| rowspan="2" | Infinity Ward
| rowspan="2" 
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" |  
| rowspan="2" | 
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Yosumin DS| Nintendo DS
| 8 november 2007
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Nintendo DS
| 22 november 2007
| ArtePiazza, Cattle Call
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| King's Knight| Virtual Console
| 27 november 2007
| Workss
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy Fables: Chocobo's Dungeon| Wii
| 13 december 2007
| h.a.n.d.
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Nintendo DS
| 20 december 2007
| Matrix Software
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Treasure Hunter G| Virtual Console
| 25 december 2007
| Sting
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Star Ocean: First Departure| Playstation Portable
| 27 december 2007
| Tose
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Exit DS| Nintendo DS
| 24 januari 2008
| Moss
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| | Nintendo DS
| 13 mars 2008
| Taito, Lancarse
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy Crystal Chronicles: My Life as a King| Wii
| 25 mars 2008
| Square Enix
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Star Ocean: Second Evolution| Playstation Portable
| 2 april 2008
| Tose
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Front Mission: Gun Hazard| Virtual Console
| 20 maj 2008
| Omiya Soft
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Front Mission 2089: Border of Madness| Nintendo DS
| 29 maj 2008
| h.a.n.d.
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Arkanoid DS| Nintendo DS
| 17 juni 2008
| Taito
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Lord of Vermilion| Arkad
| 17 juni 2008
| Think Garage
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | 
| Nintendo DS
| rowspan="2" | 17 juni 2008
| rowspan="2" | Taito
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| style="text-align:center" | 
|-
| Playstation Portable
| style="text-align:center" | 
|-
| Astronoka| Playstation 3
| 25 juni 2008
| MuuMuu, System Sacom
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Einhänder| Playstation 3
| 25 juni 2008
| Square
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Rakugaki Showtime| Playstation 3
| 25 juni 2008
| Treasure
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Xenogears| Playstation 3
| 25 juni 2008
| Square
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Nanashi no Game| Nintendo DS
| 3 juli 2008
| Epics
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Brave Fencer Musashi| Playstation 3
| 9 juli 2008
| Square
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Ehrgeiz| Playstation 3
| 9 juli 2008
| DreamFactory
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Shin Megami Tensei: Persona 4| Playstation 2
| 10 juli 2008
| Atlus
|
|
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Nintendo DS
| 17 juli 2008
| ArtePiazza
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Chocobo Stallion| Playstation 3
| 23 juli 2008
| ParityBit
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Dice de Chocobo| Playstation 3
| 23 juli 2008
| Denyusha
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Sigma Harmonics| Nintendo DS
| 21 augusti 2008
| Square Enix, Think Garage
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Front Mission: Alternative| Playstation 3
| 29 augusti 2008
| Square
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Infinite Undiscovery| Xbox 360
| 2 september 2008
| tri-Ace
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Soul Eater: Monotone Princess| Wii
| 25 september 2008
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Secret of Mana| Virtual Console
| 9 september 2008
| Square
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Snoopy DS: Let's Go Meet Snoopy and His Friends!| Nintendo DS
| 9 oktober 2008
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Cid to Chocobo no Fushigina Dungeon Toki Wasure no Meikyū DS+| Nintendo DS
| 30 oktober 2008
| h.a.n.d.
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Valkyrie Profile: Covenant of the Plume| Nintendo DS
| 1 november 2008
| tri-Ace
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="4" | Quantum of Solace| Playstation 2
| rowspan="4" | 4 november 2008
| rowspan="4" | Treyarch
| rowspan="4" 
| rowspan="4" | 
| rowspan="4" |  
| rowspan="4" | 
| style="text-align:center" | 
|-
| Playstation 3
| style="text-align:center" | 
|-
| Wii
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Pingu's Wonderful Carnival!| Nintendo DS
| 6 november 2008
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Ogre Battle: The March of the Black Queen| Virtual Console
| 11 november 2008
| Quest Corporation
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Front Mission| Playstation 3
| 12 november 2008
| Square
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Chrono Trigger DS| Nintendo DS
| 20 november 2008
| Tose
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| | Xbox 360
| 20 november 2008
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Bushido Blade| Playstation 3
| 26 november 2008
| Bergsala Lightweight
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| SaGa Frontier| Playstation 3
| 26 november 2008
| Square
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Bushido Blade 2| Playstation 3
| 10 december 2008
| LightWeight
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| SaGa Frontier 2| Playstation 3
| 10 december 2008
| Square
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Chocobo to Mahō no Ehon: Majō to Shōjo to Gonin no Yūsha| Nintendo DS
| 11 december 2008
| h.a.n.d.
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Dissidia Final Fantasy| Playstation Portable
| 18 december 2008
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Nintendo DS
| 18 december 2008
| Taito, Lancarse
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Front Mission 2| Playstation 3
| 24 december 2008
| Square
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| LostWinds| Wii
| 24 december 2008
| Frontier Developments
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | Final Fantasy Crystal Chronicles: Echoes of Time| Nintendo DS
| rowspan="2" | 29 januari 2009
| rowspan="2" | Square Enix
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| style="text-align:center" | 
|-
| Wii
| style="text-align:center" | 
|-
| Chocobo Racing| Playstation 3
| 10 februari 2009
| Square
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Star Ocean: The Last Hope| Xbox 360
| 19 februari 2009
| tri-Ace
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| My Pet Shop| Nintendo DS
| 27 februari 2009
| Taito
|
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Kuroshitsuji: Phantom & Ghost| Nintendo DS
| 19 mars 2009
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| | Microsoft Windows
| 20 mars 2009
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Front Mission 3| Playstation 3
| 25 mars 2009
| Square
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Space Invaders Extreme 2| Nintendo DS
| 26 mars 2009
| Taito, Project Just
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy VII| Playstation 3
| 10 april 2009
| Square
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Major Minor's Majestic March| Wii
| 23 april 2009
| NanaOn-Sha
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy Tactics| Playstation 3
| 13 maj 2009
| Square
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy| Virtual Console
| 26 maj 2009
| Square
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Kingdom Hearts 358/2 Days| Nintendo DS
| 30 maj 2009
| h.a.n.d.
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy IV: The After Years| Wii
| 1 juni 2009
| Matrix Software
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy II| Virtual Console
| 16 juni 2009
| Square
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Dragon Quest Wars| Nintendo DS
| 24 juni 2009
| Intelligent Systems
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy| Playstation 3
| 24 juni 2009
| TOSE
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy Crystal Chronicles: My Life as a Darklord| Wii
| 30 juni 2009
| Square Enix
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy II| Playstation 3
| 8 juli 2009
| TOSE
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Nintendo DS
| 11 juli 2009
| Level-5
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy III| Virtual Console
| 21 juli 2009
| Square
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Blood of Bahamut| Nintendo DS
| 6 augusti 2009
| Think & Feel
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Vagrant Story| Playstation 3
| 12 augusti 2009
| Square
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Fullmetal Alchemist: Prince of the Dawn| Wii
| 13 augusti 2009
| Eighting
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 

|-
| rowspan="2" | Batman: Arkham Asylum| Playstation 3
| rowspan="2" | 25 augusti 2009
| rowspan="2" | Rocksteady Studios
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Nanashi no Game Me| Nintendo DS
| 27 augusti 2009
| Epics
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="5" | Mini Ninjas| Microsoft Windows
| rowspan="5" | 8 september 2009
| rowspan="5" | IO Interactive
| rowspan="5" | 
| rowspan="5" 
| rowspan="5" 
| rowspan="5" 
| style="text-align:center" | 
|-
| Nintendo DS
| style="text-align:center" | 
|-
| Playstation 3
| style="text-align:center" | 
|-
| Wii
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Batman: Arkham Asylum| Microsoft Windows
| 15 september 2009
| Rocksteady Studios
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| SaGa 2: Hihō Densetsu Goddess of Destiny| Nintendo DS
| 17 september 2009
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Dragon Quest: Monster Battle Road II Legends| Arkad
| 11 september 2009
| Rocket Studio
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Order of War| Microsoft Windows
| 18 september 2009
| Wargaming.net
|
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy VIII| Playstation 3
| 24 september 2009
| Square
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Lord of Vermilion II| Arkad
| 30 september 2009
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy: The 4 Heroes of Light| Nintendo DS
| 29 oktober 2009
| Square Enix, Matrix Software
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Dissidia: Final Fantasy Universal Tuning| Playstation Portable
| 1 november 2009
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="3" | Call of Duty: Modern Warfare 2| Microsoft Windows
| rowspan="3" | 10 november 2009
| rowspan="3" | Infinity Ward
| rowspan="3" 
| rowspan="3" | 
| rowspan="3" | 
| rowspan="3" | 
| style="text-align:center" | 
|-
| Playstation 3
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy Crystal Chronicles: The Crystal Bearers| Wii
| 12 november 2009
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | Gyromancer| Xbox 360
| rowspan="2" | 18 november 2009
| rowspan="2" | PopCap Games
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| style="text-align:center" | 
|-
| Microsoft Windows
| style="text-align:center" | 
|-
| Cross Treasures| Nintendo DS
| 3 december 2009
| syn Sophia
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Fullmetal Alchemist: Daughter of the Dusk| Wii
| 10 december 2009
| Eighting
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Playstation 3
| 17 december 2009
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| 0 Day: Attack on Earth| Xbox 360
| 23 december 2009
| Gulti
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Kingdom Hearts Birth by Sleep| Playstation Portable
| 9 januari 2010
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Death by Cube| Xbox 360
| 20 januari 2010
| Premium Agency
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Nintendo DS
| 28 januari 2010
| ArtePiazza
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Thexder Neo| Playstation 3
| 28 januari 2010
| Square
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Star Ocean: The Last Hope International| Playstation 3
| 4 februari 2010
| tri-Ace
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="3" | Pony Friends 2| Nintendo DS
| rowspan="3" | 23 februari 2010
| rowspan="3" | Tantalus Media
| rowspan="3" |
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| style="text-align:center" | 
|-
| Wii
| style="text-align:center" | 
|-
| Microsoft Windows
| style="text-align:center" | 
|-
| Lufia: Curse of the Sinistrals| Nintendo DS
| 25 februari 2010
| Neverland
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Supreme Commander 2| Microsoft Windows
| 2 mars 2010
| Gas Powered Games
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Xbox 360
| 9 mars 2010
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Supreme Commander 2| Xbox 360
| 17 mars 2010
| Gas Powered Games
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Oyako de Asobo: Miffy no Omocha Bako| Wii
| 18 mars 2010
| h.a.n.d.
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="3" | Just Cause 2| Playstation 3
| rowspan="3" | 23 mars 2010
| rowspan="3" | Avalanche Studios
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Microsoft Windows
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | Nier| Playstation 3
| rowspan="2" | 22 april 2010
| rowspan="2" | Cavia
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Dragon Quest Monsters: Joker 2| Nintendo DS
| 28 april 2010
| Tose
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy IX| Playstation 3
| 20 maj 2010
| Square
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | Blur| Playstation 3
| rowspan="2" | 25 maj 2010
| rowspan="2" | Bizarre Creations
| rowspan="2" 
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| The Tales of Bearsworth Manor| Wii
| 21 juni 2010
| Square Enix
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Threads of Fate| Playstation 3
| 23 juni 2010
| Square
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | Singularity| Playstation 3
| rowspan="2" | 25 juni 2010
| rowspan="2" | Raven Software
| rowspan="2" 
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Dragon Quest: Monsters Battle Road Victory| Wii
| 15 juli 2010
| Rocket Studio, Eighting
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Densha de Go! Tokubetsu-hen: Fukkatsu Shouwa no Yamatesen| Nintendo DS
| 22 juli 2010
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Legend of Mana| Playstation 3
| 28 juli 2010
| Square
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="3" | Kane & Lynch 2: Dog Days| Playstation 3
| rowspan="3" | 17 augusti 2010
| rowspan="3" | IO Interactive
| 
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Microsoft Windows
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | Lara Croft and the Guardian of Light| Playstation 3
| rowspan="2" | 18 augusti 2010
| rowspan="2" | Crystal Dynamics
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | Space Invaders Infinity Gene| Playstation 3
| rowspan="2" | 14 september 2010
| rowspan="2" | Taito
| rowspan="2" |
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" |
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="3" | Front Mission Evolved| Playstation 3
| rowspan="3" | 16 september 2010
| rowspan="3" | Double Helix Games
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Microsoft Windows
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Microsoft Windows
| 22 september 2010
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Kingdom Hearts Re:coded| Nintendo DS
| 7 oktober 2010
| h.a.n.d.
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Lord of Arcana| Playstation Portable
| 14 oktober 2010
| Access Games
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | 007: Blood Stone| Playstation 3
| rowspan="2" | 2 november 2010
| rowspan="2" | Bizarre Creations
| rowspan="2" 
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Parasite Eve| Playstation 3
| 4 november 2010
| Square
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="3" | 
| Microsoft Windows
| rowspan="3" | 9 november 2010
| rowspan="3" | Treyarch
| rowspan="3" 
| rowspan="3" |  
| rowspan="3" |  
| rowspan="3" |  
| style="text-align:center" | 
|-
| Playstation 3
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Tactics Ogre: Let Us Cling Together| Playstation Portable
| 11 november 2010
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Parasite Eve II| Playstation 3
| 18 november 2010
| Square
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Mario Sports Mix| Wii
| 25 november 2010
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| | Playstation Portable
| 22 december 2010
| Square Enix, HexaDrive
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| SaGa 3: Shadow or Light| Nintendo DS
| 6 januari 2011
| Racjin
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | MindJack| Playstation 3
| rowspan="2" | 18 januari 2011
| rowspan="2" | feelplus
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix| Playstation Portable
| 20 januari 2011
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Bust-a-Move Universe| Nintendo 3DS
| 26 februari 2011
| Arika
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Dissidia 012 Final Fantasy| Playstation Portable
| 3 mars 2011
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy Tactics: The War of the Lions| Playstation 3
| 9 mars 2011
| Square Enix
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy VI| Virtual Console
| 15 mars 2011
| Square
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Tomb Raider Trilogy Pack| Playstation 3
| 22 mars 2011
| Crystal Dynamics
|
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Playstation Portable
| 24 mars 2011
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Moon Diver| Playstation 3
| 29 mars 2011
| feelplus
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Dragon Quest Monsters: Joker 2 Professional| Nintendo DS
| 31 mars 2011
| Tose
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy V| Playstation 3
| 6 april 2011
| Square
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy VI| Playstation 3
| 20 april 2011
| Square
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Chrono Trigger| Virtual Console
| 26 april 2011
| Square
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Moon Diver| Xbox 360
| 4 maj 2011
| feelplus
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="3" | Dungeon Siege III| Playstation 3
| rowspan="3" | 17 juni 2011
| rowspan="3" | Obsidian Entertainment
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Microsoft Windows
| style="text-align:center" | 
|-
| Chrono Cross| Playstation 3
| 6 juli 2011
| Square
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="3" | Deus Ex: Human Revolution| Playstation 3
| rowspan="3" | 23 augusti 2011
| rowspan="3" | Eidos Montréal
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Microsoft Windows
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="3" | Dead Island| Playstation 3
| rowspan="3" | 6 september 2011
| rowspan="3" | Techland
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Microsoft Windows
| style="text-align:center" | 
|-
| Chrono Trigger| Playstation 3
| 28 september 2011
| Square
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy Type-0| Playstation Portable
| 27 oktober 2011
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Nintendo 3DS
| 2 november 2011
| Tose
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="3" | Call of Duty: Modern Warfare 3| Microsoft Windows
| rowspan="3" | 8 november 2011
| rowspan="3" | Infinity Ward / Sledgehammer Games / Raven Software
| rowspan="3" 
| rowspan="3" | 
| rowspan="3" | 
| rowspan="3" | 
| style="text-align:center" | 
|-
| Playstation 3
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Fortune Street| Wii
| 1 december 2011
| Armor Project, ThinkGarage
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | 
| Playstation 3
| rowspan="2" | 15 december 2011
| rowspan="2" | Square Enix, tri-Ace
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Army Corps of Hell| Playstation Vita
| 17 december 2011
| Entersphere
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | Lord of Apocalypse| Playstation Vita
| rowspan="2" | 17 december 2011
| rowspan="2" | Access Games
| rowspan="2" 
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| style="text-align:center" | 
|-
| Playstation Portable
| style="text-align:center" | 
|-
| All Zombies Must Die!| Xbox 360
| 28 december 2011
| Doublesix
|
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | Scarygirl| Xbox 360
| 18 januari 2012
| rowspan="2" | TikGames
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Playstation 3
| 24 januari 2012
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Kane & Lynch: Dead Men| Playstation 3
| 31 januari 2012
| IO Interactive
|
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Kane & Lynch 2: Dog Days| Playstation 3
| 31 januari 2012
| IO Interactive
|
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Mini Ninjas| Playstation 3
| 31 januari 2012
| IO Interactive
|
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Theatrhythm Final Fantasy| Nintendo 3DS
| 16 februari 2012
| indieszero
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | Wakfu| Microsoft Windows
| rowspan="2" | 29 februari 2012
| rowspan="2" | Ankama Games
| rowspan="2" |
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" | 
| style="text-align:center" | 
|-
| Mac OS
| style="text-align:center" | 
|-
| Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance| Nintendo 3DS
| 29 mars 2012
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | Risen 2: Dark Waters| Playstation 3
| rowspan="2" | 24 april 2012
| rowspan="2" | Piranha Bytes
| rowspan="2" |
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" |
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Deus Ex: Human Revolution| Mac OS
| 26 april 2012
| Eidos Montréal
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Deus Ex| Playstation 3
| 16 maj 2012
| Ion Storm
|
|
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Dragon Quest Monsters: Terry's Wonderland 3D| Nintendo 3DS
| 31 maj 2012
| Tose, Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Heroes of Ruin| Nintendo 3DS
| 15 juni 2012
| n-Space
|
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Quantum Conundrum| Microsoft Windows
| 21 juni 2012
| Airtight Games
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Chousoku Henkei Gyrozetter| Arkad
| 21 juni 2012
| Rocket Studio
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Mini Ninjas Adventures| Xbox 360
| 29 juni 2012
| Sidekick
|
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | Quantum Conundrum| Playstation 3
| rowspan="2" | 11 juli 2012
| rowspan="2" | Airtight Games
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Gunslinger Stratos| Arkad
| 12 juli 2012
| Byking
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="3" | Mensa Academy| Playstation 3
| rowspan="3" | 27 juli 2012
| rowspan="3" | Silverball Studios
| rowspan="3" | 
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Wii
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
|
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Wii
| 2 augusti 2012
| Square Enix, Armor Project
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy VII| Microsoft Windows
| 14 augusti 2022
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="3" | Sleeping Dogs| Playstation 3
| rowspan="3" | 14 augusti 2022
| rowspan="3" | United Front Games
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Microsoft Windows
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy III| Playstation Portable
| 20 september 2012
| Square Enix
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Bravely Default: Flying Fairy| Nintendo 3DS
| 11 oktober 2012
| Silicon Studio, 5pb.
| 
| 
| 
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="3" | Call of Duty: Black Ops II| Microsoft Windows
| rowspan="3" | 13 november 2012
| rowspan="3" | Treyarch
| rowspan="3" 
| rowspan="3" | 
| rowspan="3" | 
| rowspan="3" | 
| style="text-align:center" | 
|-
| Playstation 3
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="3" | Hitman: Absolution| Playstation 3
| rowspan="3" | 20 november 2012
| rowspan="3" | IO Interactive
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Microsoft Windows
| style="text-align:center" | 
|-
| Dragon Quest VII| Nintendo 3DS
| 7 februari 2013
| Heartbeat, ArtePiazza
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="3" | Tomb Raider| Playstation 3
| rowspan="3" | 5 mars 2013
| rowspan="3" | Crystal Dynamics
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| rowspan="3" 
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Microsoft Windows
| style="text-align:center" | 
|-
| Kingdom Hearts HD 1.5 Remix| Playstation 3
| 14 mars 2013
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| Final Fantasy III| OUYA
| 29 mars 2013
| Square Enix
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Wii U
| 30 mars 2013
| Square Enix, Armor Project
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Diffusion Million Arthur| Playstation Vita
| 25 april 2013
| Square Enix
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Gyrozetter: Wings of the Albatross| Nintendo 3DS
| 13 juni 2013
| Rocket Studio
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="4" | Skylanders: Spyro's Adventure| Wii
| rowspan="4" | 12 juli 2013
| rowspan="4" | Toys For Bob
| rowspan="4" 
| rowspan="4" |
| rowspan="4" |
| rowspan="4" |
| style="text-align:center" | 
|-
| Wii U
| style="text-align:center" | 
|-
| Playstation 3
| style="text-align:center" | 
|-
| Nintendo 3DS
| style="text-align:center" | 
|-
| Chaos Rings| Playstation Vita
| 24 juli 2013
| Media.Vision
| 
| 
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Lord of Vermilion III| Arkad
| 22 augusti 2013
| Think Garage
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | 
| Playstation 3
| rowspan="2" | 27 augusti 2013
| rowspan="2" | Square Enix
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| rowspan="2" 
| style="text-align:center" | 
|-
| Microsoft Windows
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Microsoft Windows
| 26 september 2013
| Square Enix, Armor Project
| 
|
|
|
| style="text-align:center" | 
|-
| Deus Ex: Human Revolution| Wii U
| 22 oktober 2013
| Eidos Montréal
| 
| 
| 
| 
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="4" | Call of Duty: Ghosts| Microsoft Windows
| rowspan="4" | 14 november 2013
| rowspan="4" | Infinity Ward
| rowspan="4" 
| rowspan="4" | 
| rowspan="4" | 
| rowspan="4" | 
| style="text-align:center" | 
|-
| Playstation 3
| style="text-align:center" | 
|-
| Wii U
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | Lightning Returns: Final Fantasy XIII| Playstation 3
| rowspan="2" | 21 november 2013
| rowspan="2" | Square Enix
| rowspan="2" 
| -
| -
| -
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Drakengard 3| Playstation 3
| 19 december 2013
| Access Games
| 
| -
| -
| -
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | 
| Playstation 3
| rowspan="2" | 26 december 2013
| rowspan="2" | Square Enix
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:center" | 
|-
| Playstation Vita
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | Final Fantasy X-2| Playstation 3
| rowspan="2" | 26 december 2013
| rowspan="2" | Square Enix
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:center" | 
|-
| Playstation Vita
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | Tomb Raider| Playstation 4
| rowspan="2" | 28 januari 2014
| rowspan="2" | Crystal Dynamics
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox One
| style="text-align:center" | 
|-
| Diablo III| Playstation 3
| 30 januari 2014
| Blizzard Entertainment
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="5" | Thief| Microsoft Windows
| rowspan="5" | 25 februari 2014
| rowspan="5" | Eidos Montréal
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:center" | 
|-
| Playstation 4
| style="text-align:center" | 
|-
| Playstation 3
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox One
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="3" | Murdered: Soul Suspect| Playstation 3
| rowspan="3" | 
| rowspan="3" | Airtight Games
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox 360
| style="text-align:center" | 
|-
| Microsoft Windows
| style="text-align:center" | 
|-
| 
| Playstation 4
| 
| Square Enix
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:center" | 
|-
| Tomb Raider| Mac OS
| 
| Crystal Dynamics
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:center" | 
|-
| Theatrhythm Final Fantasy: Curtain Call| Nintendo 3DS
| 
| indieszero
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:center" | 
|-
| Kingdom Hearts HD 2.5 Remix| Playstation 3
| 
| Square Enix
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:center" | 
|-
| Gunslinger Stratos 2| Arkad
| 
| Byking
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:center" | 
|-
| Heroes & Generals| Microsoft Windows
| 2014
| Reto-Moto
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | Final Fantasy XV| Playstation 4
| rowspan="2" | 2016
| rowspan="2" | Square Enix
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox One
| style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="2" | Kingdom Hearts III| Playstation 4
| rowspan="2" | TBA
| rowspan="2" | Square Enix
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:center" | 
|-
| Xbox One
| style="text-align:center" | 
|-
| The Great Outdoors| Microsoft Windows
| TBA
| Mastiff
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:center" | 
|-
| Championship Manager: World of Football| Web browser
| TBA
| Beautiful Game Studios
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:center" | 
|}

 Film 
 Final Fantasy: The Spirits Within Final Fantasy VII: Advent Children''

Se även 
 Lista över japanska datorspelsföretag

Referenser

Externa länkar 
 Square Enix officiella webbplats

Japanska datorspelsföretag
Företag bildade 1975